Baklanov je priimek več oseb:
 Gleb Vladimirovič Baklanov, sovjetski general
Jakov Petrovič Baklanov (1809 - 1873), ruski general
Oleg Baklanov (1932 – 2021), sovjetski politik, ruski državni in gospodarski funkcionar, znanstvenik in poslovež, sovjetski minister za strojegradnjo, član pučističnega Državnega komiteja za izredne razmere 1991; v 80. letih zadolžen za sovjetsko vesoljsko tehniko
 Vasilij Iljič Baklanov, sovjetski general
Grigorij Jakovljevič Baklanov (1923 - 2009), ruski pisatelj